Lamb House steht für:

 Lamb House (East Sussex), historisches Gebäude in Rye, East Sussex, England

im NRHP gelistete Objekte:
 A. M. Lamb House, Hillsborough County, Florida, NRHP-NR. 07001049
 James H. Lamb House, Sampson County, North Carolina, NRHP-NR. 86000566
 Lafayette Lamb House, Clinton County, Iowa, NRHP-NR. 79000893